Henrykowice – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Milicz
 Henrykowice – osada leśna w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Milicz